4:13 Dream — тринадцатый студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущен в 2008 году.

По состоянию на 2021 год, это последняя студийная работа группы. Роберт Смит планировал выпустить 2-ю часть этого альбома, которая должна была носить название 4:14 Scream.

Список композиций 
 Underneath the Stars — 6:17
 The Only One — 3:57
 The Reasons Why — 4:35
 Freakshow — 2:30
 Sirensong — 2:22
 The Real Snow White — 4:43
 The Hungry Ghost — 4:29
 Switch — 3:44
 The Perfect Boy — 3:21
 This. Here and Now. With You — 4:06
 Sleep When I’m Dead — 3:51
 The Scream — 4:37
 It’s Over — 4:16

Участники записи 
 Роберт Смит — вокал, гитара, шестиструнный бас, клавишные
 Порл Томпсон — гитара
 Саймон Гэллап — бас
 Джейсон Купер — ударные, перкуссия

Позиции в чартах 
 16-е место — в США (Billboard 200) (2008)
 33-е место — в Великобритании (2008)
 8-е место — в Италии (2008)
 30-е место — в Австралии (2008)
 36-е место — в Швеции (2008)

Примечания

Ссылки 
 Альбом «4:13 Dream»: история, комментарии и переводы песен (проект «Рок-песни: толкование»)

Альбомы The Cure
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Geffen Records